Ракитовка — село в Усть-Каначульском сельсовете Ирбейского района Красноярского края.

Расположено вблизи реки Большая Уря в 20 км к северу от села Ирбейское и в 155-160 км к востоку от Красноярска.

Село было основано в дореволюционное время переселенцами из Украины во времена столыпинской аграрной реформы, основу жителей села составили переселенцы из села Ракита Великобагачанского района Полтавской области.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ирбейского района